Kunst- en rariteitenkabinet, een verzameling kunst en rariteiten en de ruimte waar die bewaard wordt
 Kunstkamer (schilderkunst), een schildergenre in de Zuidelijke Nederlanden
 Kunstkamera, een museum in Sint-Petersburg in Rusland